Colostethus carioca — egzotyczny płaz, przedstawiciel drzewołazowatych. Nowsze badania nie potwierdzają, że musi to być oddzielny gatunek. Gatunek nie został znaleziony ponownie od czasu, kiedy go opisano (1967).

Występowanie 
Podobnie jak np. Colostethus caeruleodactylus, jest to gatunek endemiczny, którego zasięg występowania zawiera się w granicach Brazylii. Dokładniej zaś rozciąga się o on we wschodniej i południowej części tego kraju, od stanu Espirito Santo do stanu São Paulo.

Stworzenie to zazwyczaj przebywa w lesie tropikalnym, toleruje jednak zmiany w środowisku i może przeżyć w tworzonych przez człowieka plantacjach czy ogrodach.

Synonimy 
 Allobates carioca
 Colostethus olfersoides

Przypisy

Bibliografia 
 Verdade, V.& Narvaes, P. 2004.  Colostethus carioca.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Pobrano 21 lipca 2007
 http://www.iucnredlist.org/search/details.php/55063/summ

Drzewołazowate
Płazy Ameryki Południowej
Zwierzęta jadowite

fr:Colostethus carioca
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1967 roku